Vera Zvonarëva era la detentrice del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis DFS Classic 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Jelena Janković che ha battuto in finale 4–6, 6–3, 7–5 Marija Šarapova.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

DFS Classic 2007